Zeboim (Pentápole) — cidade do vale de Sidim, uma das cinco cidades da Pentápole da Filesteia
 Zeboim (Benjamim) — cidade no antigo território da tribo de Benjamim ocupada no pós-exílio
 Zeboim (vale) — vale no território da tribo de Benjamim